Bonnie steht für

 Bonnie (Vorname), weiblicher Vorname
 Triumph Bonneville, britische Motorradbaureihe
 Tropischer Atlantiksturm Bonnie, siehe Atlantische Hurrikansaison 2010 #Tropischer Sturm Bonnie

Bonnie ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bonnie (Florida)
 Bonnie (Illinois)
 Bonnie (West Virginia)
 Bonni Castle (New York)
 Bonnie Bell (Kalifornien)
 Bonnie Blink (Arizona)
 Bonnie Claire (Nevada)
 Bonnie Crest (New York)
 Bonnie Doone (Alabama)
 Bonnie Doone (North Carolina)
 Bonnie Loch (Florida)
 Bonnie Springs (Nevada)
 Bonnie View (Kalifornien)
 Bonnie View (Texas)

im NRHP gelistete Objekte:
 Bonnie & Clyde Garage Apartment, in Joplin, Missouri, ID-Nr. 09000302
 Bonnie Brae (Linn), in Linn, Wisconsin, ID-Nr. 86000614
 Bonnie Court, in Pasadena, Kalifornien, ID-Nr. 94001325
 Bonnie Glen (New Roads), in New Roads, Louisiana, ID-Nr. 80001749
 Bonnie Oaks Historic District, in Briggsville, Wisconsin, ID-Nr. 86000626
 Bonnie Shade, in Florence, South Carolina, ID-Nr. 78002506
 Bonnie's Bridge, in Cherry Hill, New Jersey, ID-Nr. 84002604

Siehe auch:
 Bonnie und Clyde
 Bonnie Brae
 Bonnie Brook
 Bonnie Glen
 Bonnie Lake
 Bonnie View
 Delaney & Bonnie
 My Bonnie
 Boni
 Bonney
 Bonny